Pistvakt kan syfta på

Pistvakt – En vintersaga – en komediserie som sändes i SVT1
 Pistvakt (film) – en svensk film från 2005 i regi av Stephan Apelgren
 Pistvakt – ett yrke, se pistör